Платфо́рма 159 км — упразднённый остановочный пункт на 158,65 км перегона Кузнечное — Хийтола линии Кушелевка — Сортавала.

Общие сведения 
Располагался на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского района и являлся, по сути, самым северным остановочным пунктом Ленинградской области. Остановочная платформа находилась в непосредственной близости от старого финского путепровода грунтовой дороги, соединявшей Kaarlahti () с посёлками Lipola и Kopsala.

Остановочный пункт существовал до начала 1970-х годов. Предназначался для транспортного обслуживания бригадира пути, который проживал в доме бывшего финского путевого сторожа (). В настоящее время на месте дома обходчика остаются развалины фундамента.

События 
13 июня 1995 года с финского путепровода, находящегося практически над остановочным пунктом, упал автомобиль, водитель которого не справился с управлением. В результате погибли два человека.

Платформа Сирсъярви 
В километре южнее дома советской платформы 159 км (в сторону Кузнечного, на современном 157,6 км), располагалась платформа Сирсъярви (). Она была открыта 1 апреля 1932 года и обеспечивала транспортное обслуживание многочисленных близлежащих финских хуторов.

Остановочный пункт предназначался для пригородных поездов.

После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР платформа не восстанавливалась.

Платформа 162 км 
На ординате 161,1 км до первой половины 1990-х годов проходила контрольно-следовая полоса на въезде в погранзону. В этом месте существовал технический остановочный пункт для нужд пограничников. Тарифной остановки на 162 км дизель-поезд Д1 не имел.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 159 км на railwayz.info
 Паспорт платформы Сирсъярви на railwayz.info
 Паспорт платформы 162 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 159 км на сайте об Октябрьской железной дороге
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Кузнечное — Хийтола

Галерея 

Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Приозерского района
Железнодорожные станции, открытые в 1932 году
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту